Rolf Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Rolf Michaelis (Schriftsteller, 1933) (1933–2013), deutscher Feuilletonist und Schriftsteller
 Rolf Michaelis (Schriftsteller, 1968) (* 1968), deutscher Militärschriftsteller